Bontschew ist der Familienname von

 Alexandar Bontschew (* 1965), bulgarischer Fußballspieler.
 Ekim Bontschew (1907–1992), bulgarischer Geologe